— видеоигра в жанре тактической ролевой игры, разработанная NCS Corporation и изданная компанией Masaya для Sega Mega Drive.

Сюжет 
В 2384 году нашей эры произошла Великая межзвездная война. Земля вышла победителем, благодаря тайно разработанному боевому роботу под названием Серд (Serd). После войны использование Сердов уже не было секретом, и различные народы начали использовать их в военных целях. В 2396 году нация Мерисма Харп завершила разработку новейшей и самой передовой линейки боевых мехов — Вектор (Vector). Игрок управляет Такуей Мурасавой и его товарищами, входящими в особый отряд под названием Слэш (Slash). Когда военные объекты Мерисма Харп внезапно подверглись нападению другой нации, команда Слэш была вызвана на передовую. Эта молодая и свежая команда теперь должна подвергнуть не протестированные векторы окончательному испытанию, чтобы разоблачить и победить врага.

Игровой процесс 
Игра является тактической ролевой игрой в стиле аниме с боями мехов. Игрок управляет мехами, перемещая их по тактической карте и сражаясь с врагами с помощью дальних или ближних атак. Анимированная последовательность боя отображается, когда мехи атакуют друг друга. Можно менять пилотов в мехах и ремонтировать их во время сражений. Пилоты повышают свой уровень, набирая очки опыта, а игрок постепенно получает доступ к новым роботам и оружию по ходу игры.

Многие из персонажей, которые предоставляются игроку, обеспечивают развитие сюжета, и потеря их может привести к окончанию игры. В игре используется система сохранения на батарее, чтобы помочь игрокам восстановить потерянных персонажей в случае, если один из них умрёт в результате тактической ошибки.

Релиз 
Vixen 357 вышла 23 октября 1992 года для Sega Mega Drive, не выйдя за пределы японского рынка. В 2019 году Super Fighter Team планировала выпустить игру на английском языке по цене 63 доллара для американского рынка или 70 долларов для остального мира, но в конечном итоге релиз был отменён.

Оценки 

Рецензент с портала Sega-16 оценил Vixen 357 как достойного представителя жанра и заметил, что, несмотря на свои немногочисленные недостатки, игра вполне «придётся по вкусу поклонникам жанра». Он также подметил, что при большем бюджете разработки игра вполне могла стать классикой на консоли.

Примечания 

Компьютерные игры 1992 года
Игры только для Sega Mega Drive
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Стратегии с ролевыми элементами
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии